The Wild Westerner – cortometraggio del 1919 diretto da George Holt
The Wild Westerner – cortometraggio del 1928 prodotto dalla Warner Bros.